HDP steht für:
 Hurricane Destruction Potential, siehe Accumulated Cyclone Energy
 Halkların Demokratik Partisi, politische Partei in der Türkei
 Hochdruckpumpe, offizielle Benennung für die Kanone V3
 Codebezeichnung für die Plattenserie HDP series von Horo Records

Hdp bzw. HdP steht für:
 Hexagonales Kristallsystem
 Deutsche Hochschule der Polizei
 Hochschule der Polizei Hamburg
 Hortonworks Data Platform, ein Produkt zur verteilten Berechnung und Speicherung von Daten, basierend auf Apache Hadoop

.hdp steht für:
 eine der Dateierweiterungen von JPEG XR

Abkürzung